Куеста Колорада има више значења:

 Куеста Колорада (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куеста Колорада (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куеста Колорада (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Колорада (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куеста Колорада (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику